Tombstone-Hill ist der Name folgender Hügel in der Antarktis:
 Tombstone Hill (Palmer-Archipel)
 Tombstone Hill (Viktorialand)